Ана — власна назва.

Особи 

Ана — варіант жіночого імені Анна.

 Ана Бринзе — румунська фехтувальниця.
 Ана Брнабич — сербський прем'єр-міністр.
 Ана Іванович — сербська тенісистка.
 Ана Руцнер — румунська борчиня.

Топоніми

Ана — стара назва річки Гвадіана.

Баба-Ана
 Баба-Ана (комуна)

Санта-Ана (Каліфорнія)

Санта-Ана (департамент)
 Санта-Ана (Сальвадор)

Света Ана (община)

Ана-Юрт

Інше 
 Ана

Див. також 
 Санта-Ана